

Cinema 
 Allarme rosso (1985) – regia di Hal Barwood
 Allarme rosso (1995) – regia di Tony Scott

Pagine correlate 
 Red Alert